Mount Nelson ist der Name folgender Berge:

 Mount Nelson (Alberta), Berg in der Provinz Alberta, Kanada
 Mount Nelson (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Nelson (British Columbia), Berg in der Provinz British Columbia, Kanada
 Mount Nelson (Tasmanien), Berg auf Tasmanien, Australien